

Ім'я Анастасій 
Анастасій, Анастас () — чоловіче ім'я грецького походження, яке в перекладі з давньогрецької мови означає — «воскресіння» («повернена до життя»).

Відомі особи

Константинопольські патріархи 
 Анастасій Константинопольський († січень 754) - Константинопольський патріарх з 730 по 754 рік.

Папи римські 
 Анастасій I (†401) — 39-й папа Римський (27 листопада 399 — 19 грудня 401)
 Анастасій II (†498) — 50-й папа Римський (24 листопада 496 — 16 листопада 498)
 Анастасій III (†913) — 121-й папа Римський (квітень 911 — червень 913)
 Анастасій IV (†1154) — 167-й папа Римський (9 липня 1153 — 3 грудня 1154)

Візантійські імператори 
 Анастасій I (бл. 430 — 518) — імператор Візантії (491–518)
 Анастасій II (? — 718) — візантійський імператор (713–715)

Митрополити УГКЦ 
 Селява Антоній Анастасій (1583–1655) — Митрополит Київський, Галицький та всієї Руси (1641–1655)

Інші 
 Анастасій Перський (?—628]]) — перський святий.
 Анастасій Печерський (XIII ст.) — православний святий, ієродиякон Печерського монастиря, преподобномученик.
 Анастасій Пйотровський (1729—1792) — український церковний діяч, священик-василіянин, педагог.
 Анастасій Дідицький (1742—1818) — церковний діяч, священик-василіянин, педагог, місіонер, проповідник.
 Анастасій Калиш (1875—1930) — український церковний і громадський діяч.
 Анастасій (Янулатос) (1929) — предстоятель Албанської православної церкви

Примітки 

Чоловічі імена
Українські імена